Аскин:

 Аскин — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Челябинской области.
 Аскин, Гайфутдин Гафиятович (1924—2007) — командир орудия 43-го гвардейского артиллерийского полка, гвардии сержант.